Osoby o tym nazwisku:
 Jan Paweł Cellary – polski generał
 Wojciech Cellary – polski informatyk